Joan Jordán Moreno (ur. 6 lipca 1994 w Regencós) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Sevilla FC.

Statystyki kariery

Klubowe 
 (aktualne na dzień 16 lutego 2022)

Przypisy

Bibliografia 
 
 Statystyki w bazie BDFutbol 
 
 

Hiszpańscy piłkarze
Urodzeni w 1994
Piłkarze SD Eibar
Piłkarze RCD Espanyol
Piłkarze Realu Valladolid
Piłkarze Sevilli FC